

Patronyme

 Hamza Feghouli, (1938- ) est un acteur comique algérien. 
 Sofiane Feghouli, (1989- ) est un footballeur international algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme